Вако — місто в Техасі, США.
 Вако — місто в Японії, в префектурі Сайтама.
 Вако — японська назва східноазійських піратів.